Kreuzgraben ist ein geographischer Name:

Ortschaft:
 Kreuzgraben (Gemeinde Kapfenstein), Ortschaft der Gemeinde Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Gewässer und Täler:
 Kreuzgraben (Ailsbach), linkes Trockental zum Ailsbach vor Oberailsfeld, Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kreuzgraben (Aspach), linker Zufluss des Aspachs (zum Main) nach Kirchschletten, Markt Zapfendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Kreuzgraben (Boxheimer Altrhein) – zwei Zuflüsse des Boxheimer Altrheins in der kreisfreien Stadt Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Kreuzgraben (Boxheimer Altrhein, Friesenheim), rechter Nebenlauf zwischen Maudach und Friesenheim
 Kreuzgraben (Boxheimer Altrhein, Oggersheim), linker Zufluss des Boxheimer Altrheins bei Oggersheim, kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein
 Kreuzgraben (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zum Kocher) vor Brettach, Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kreuzgraben (Brunnwieselgraben), linker Zufluss des Brunnwieselgrabens (zum Bitterbach) bei Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kreuzgraben, oberster Abschnitt des Buchbach (Weißache), linker Zufluss der Weißache bei Bayern, Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein, Bayern; mit Abschnittsnamensfolge Kreuzgraben → Kehrergraben → Madereybach  → Buchbach
 Kreuzgraben (Further Bach), rechtes Seitental des Further Bach (zur Triesting) in Weissenbach an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Kreuzgraben (Garnitzenbach), rechter Zufluss des Garnitzenbachs in der Garnitzenklamm (zur Gail) vor Möderndorf, Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk  Hermagor, Kärnten
 Kreuzgraben (Gosaubach), linker Zufluss des Gosaubachs (zur Traun) bei Ramsau, Gemeinde Gosau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kreuzgraben (Kobenzbach), rechter Zufluss des Kobenzbachs (zur Mur) vor Kobenz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Kreuzgraben (Konradsbronner Bach), rechter Zufluss des Konradsbronner Bachs (zur Rotach, zur Wörnitz) vor Konradsbronn, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kreuzgraben (Kotlaine), linker Zufluss der Kotlaine (zum Lainbach) vom Brandenberg bei der Söldneralm, Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kreuzgraben (Kreuzbach), rechter Zufluss des Kreuzbachs (zum Seelbachs, zum Hallerbach, zum Pfaffenbach) gegenüber Vettelschoß, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kreuzgraben (Kropsbach), linker Zufluss des Kropsbachs nach Sankt Martin, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Kreuzgraben (Kyll), rechter Zufluss der Kyll gegenüber Densborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kreuzgraben (Löster), rechter Zufluss des Dörrenbach genannten rechten Hauptstrang-Oberlaufs der Löster oder des Lösterbachs am Gemeindedreieck Reinsfeld/Rascheid/Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Kreuzgraben (Panke), rechter Zufluss der Panke im Ortsteil Niederschönhausen des Berliner Bezirks Pankow
 Kreuzgraben (Pessenbach), rechter Zufluss des Pessenbachs (zum Lainbach) an der Gemeindegrenze von Benediktbeuern vor Pessenbach, Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kreuzgraben (Schauerbach), linker Zufluss des Schauerbachs (zum Oosbachs, zur Kyll) vor Sandborn, Stadt Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kreuzgraben (Seinsbach), rechter Zufluss des Seinsbachs (zur Isar) nahe der Ochsenalm, Markt Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kreuzgraben (Straßgraben), rechter Zufluss des Straßgrabens (östlicher Zufluss des Starnberger Sees) vor Pischetsried, Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kreuzgraben (Traun), linke Bachrinne zur hier Koppentraun genannten Traun nach Lerchenreith, Stadt Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kreuzgraben (Vilzbach) – siehe unten → Steiner Kreuzgraben
 Kreuzgraben (Weidigsgraben), (indirekter?) rechter Zufluss des Weidigsgrabens (zur Rodach) bei Nagel, Markt Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Kreuzgraben (Wiesenbach), rechter Zufluss des Wiesenbachs (zum Mehrbach) vor Hirzbach, Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

 Steiner Kreuzgraben, rechter Zufluss des Vilzbachs (zur Bibart) bei Altmannshausen, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Kreuzbach
 Kreutzbach